Jagel steht für:
 Jagel, Gemeinde bei Schleswig im Kreis Schleswig-Flensburg
 Jagel (Lanz), ein bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Lanz im Landkreis Prignitz in Brandenburg

Jagel ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham ben Hananiah dei Galicchi Jagel (1533–um 1624), italienischer Philosoph
 Frederick Jagel (1897–1982), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)

Siehe auch: 
 Jäger (Begriffsklärung)
 Jager
 de Jager
 Jaager
 Jagger